Bankó Miklós (1930–2020) építőmérnök
 Bankó Miklós (1958–) az előbbi fia, villamosmérnök